Rediu kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Rediu (Galați)
 Rediu (Iași)
 Rediu (Neamț)